7-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 19 по 21 августа 1966 года в Берлине (ГДР). Было разыграно 16 комплектов наград. Программа чемпионата включала в себя 4 спринта на каноэ и 9 спринтов на байдарках среди мужчин, а также 3 спринта на байдарках среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира в ГДР
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Германии
Спорт в Германии в 1966 году
Август 1966 года